Cena honoru – kanadyjski film z 1986 roku
 Cena honoru – amerykańsko-brytyjski film z 2002 roku